5-й национальный чемпионат Грузии по футболу сезона-1993/94 — турнир среди 22 клубов Высшей лиги.

В чемпионате стартовали 22 команды. На предварительном этапе они были разбиты на 2 группы по 11 коллективов. К 17 участникам предыдущего сезона добавились 3 лучших клуба Первой лиги — «Шукура» (Кобулети), «Магароели» (Чиатура) и «Саповнела» (Тержола), а также вернулись 2 команды, снявшиеся по ходу сезона — «Амирани» (Очамчира) и «Мзиури» (Гали).

В начале октября 1993 года после поражения в Грузино-абхазской войне чемпионат покинули 3 клуба, представлявшие города Абхазии. К этому моменту «Мзиури» успел сыграть 7 матчей, а «Амирани» и «Цхуми» — по 5 игр. Все эти результаты были аннулированы. Таким образом, в западной группе осталось 8 команд.

Чемпионом в 5-й раз подряд стало тбилисское «Динамо», опередившее на 4 очка серебряного призёра — «Колхети-1913» из Поти. Третье место заняло кутаисское «Торпедо».

Лучшим бомбардиром чемпионата во второй раз подряд стал Мераб Мегреладзе из «Маргвети» (Зестафони), забивший 31 мяч.

Предварительный турнир

Восточная группа

Западная группа

Финальный турнир

За 1-10-е места

За 11-19-е места

Лучшие бомбардиры

Рекорды чемпионата 
Самый результативный матч: 13.06.1994. Одиши — Магароели — 9:3 (12 голов).

Самая крупная победа: 03.04.1994. Металлург — Магароели — 8:0 (с разностью +8).

Самая крупная победа на выезде: 12.12.1993. Кахети — Металлург — 1:7 (с разностью +6).

Примечания

Ссылки 
 На RSSSF
 На WildStat

1993/1994
Грузия
Грузия
1993 год в Грузии
Спорт в Грузии в 1994 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1993/1994